Смерть под парусом:

Смерть под парусом — детективный роман Чарльза Перси Сноу.
Смерть под парусом — советский художественный фильм по мотивам одноимённого романа Чарльза Перси Сноу.